Holz je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 10 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Eva Holz (*1946), zgodovinarka
 Milena Hajnšek - Holz (*1936), jezikoslovka 
N. Holz 
 Vatroslav Holz (1844—1914), publicist

Znani tuji nosilci priimka 
 Arno Holz (1863—1929), nemški pesnik in literarni kritik
 Harald Holz (*1930), nemški filozof, matematik, literat

Glej tudi 

 priimek Holc (Aleš Holc, Milan Holc, Domen Don Holc)
priimka Hölzl (Hilda Hölzl) in Höcl ter Hölzel
 priimek Holzinger (Jožef Holzinger) oz. Holcinger
priimka Holzman in Holcman
priimek Holzapfel (Ignac Holzapfel)

Zunanje povezave